Marcus Furius är ett namn som burits av flera romare:

* Marcus Furius Bibaculus, romersk poet
 
 Marcus Furius Fusus, romersk politiker